Celso Viáfora (São Paulo, 28 de setembro de 1959) é um cantor, compositor e arranjador de música popular brasileira e comentarista dos desfiles de São Paulo, na TV Globo.

Discografia 
”Batuque de tudo”
”Nossas canções”
”Palavra!”
”Basta um tambor bater”
”Cara do Brasil”
”Paixão candeeira”

Naturais da cidade de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira